Alfred Hitchcock presenta (Alfred Hitchcock Presents) – serie televisiva trasmessa dal 1955 al 1962
 Alfred Hitchcock presenta (Alfred Hitchcock Presents) – serie televisiva trasmessa dal 1985 al 1989